Niemcy:
 Masserberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Inne:
 Masserberg – film
 Masserberg – powieść